Фінал Кубка УЄФА 1981—1982 — фінал одинадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став шведський ІФК Гетеборг, що обіграв німецький клуб Гамбургер ШФ із загальним рахунком 4-0 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 4–0 на користь «Гетеборга».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1981-82 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1981-82 на сайті RSSSF 

1982 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 5 травня
Травень 1982